Les Trilophosauria (trilophosauriens en français) forment un clade éteint obsolète de reptiles archosauromorphes du Trias supérieur d'Europe et d'Amérique du Nord.

Ce clade n'est plus utilisé ; les archosauromorphes regroupant, entre autres, le genre type, Trilophosaurus, 
sont aujourd’hui classés parmi les Trilophosauridae au sein du clade des Allokotosauria.

Voir aussi

Articles connexes 
 Archosauromorpha
 Allokotosauria

Notes et références

Références 

Archosauromorphe préhistorique (nom scientifique)
Diapside du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 1945